Сергей Ермилов:
 Ермилов, Сергей Вячеславович (род. 1976) — российский лыжник-сурдлимпиец.
 Ермилов, Сергей Фёдорович (род. 1958) — украинский государственный деятель.